Baerida är en ordning av svampdjur. Baerida ingår i klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Baerida 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Baerida